To the Last Man est un roman américain de Zane Grey adapté plusieurs fois au cinéma :

 To the Last Man est un film américain réalisé par Victor Fleming sorti en 1923 au cinéma ;
 To the Last Man est un film américain réalisé par Henry Hathaway sorti en 1933 au cinéma ;
 To the Last Man est un film pornographique gay américain en deux parties réalisé par Chris Ward, Ben Leon et Tony DiMarco sorti en 2008 au cinéma.